Die Spielzeit 1925 war die 3. reguläre Spielzeit der I. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit fünf Mannschaften ausgespielt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. In dieser Saison stieg niemand ab.

Tabelle

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1925